

Пшийма — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пшийма — село в гміні Ґоліна Конінського повіту Великопольського воєводства